

Баклін — місто, штат Канзас
 Баклін — місто, штат Міссурі